Koror City – miasto w Palau. W 2015 roku liczyło 10 032 mieszkańców. Ośrodek administracyjny okręgu Koror. Dawna stolica Palau.

Miasta na Palau
Koror City